Гарольд Гріслі (1892—1967) — британський художник, пейзажист і портретист, послідовник своїх батька і діда.
 Джеймс Стефен Гріслі (1829—1908) — британський пейзажист, засновник династії дербіширських художників.
 Найджел Гріслі (1876—1941) — британський інженер-локомотивобудівник.
 Френк Гріслі (1855—1936) — британський пейзажист, відомий своїми зображеннями річки Трент.